Egeria kan syfta på

 Egeria – en vattennymf i romerska mytologin
 13 Egeria – en asteroid i asteroidbältet
 Egeria (växt) – ett släkte av vattenlevande växter
 Egeria (pilgrim) – författaren till en beskrivning av en resa till det Heliga landet på 380-talet